Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 we francuskim Albertville rozgrywane były od 9 do 22 lutego 1992 roku. Konkurencje mężczyzn rozegrano w Val d’Isère, z wyjątkiem slalomu, który odbył się w Les Menuires. Wszystkie konkurencje kobiet rozegrano w Méribel

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992